

Sigle 
 Adriatic Transport Group – azienda di trasporto pubblico di Ferrovie Emilia Romagna
 Allgemeine Transportanlagen-Gesellschaft mbH – precedente denominazione di ATG Maschinen GmbH, azienda aeronautica tedesca durante il periodo della seconda guerra mondiale
 AlpTransit Gotthard – società ferroviaria svizzera
 Anti-Thymocyte Globulin – globulina anti-timociti
 Azienda Tramviaria del Governatorato – antica azienda di trasporto pubblico di Roma, antesignana dell'ATAC

Codici 
 atg – codice ISO 639-3 della lingua ivbie north-okpela-arhe
 ATG – codice ISO 3166-1 alpha-3 per Antigua e Barbuda

Mineralogia 
 Atg – abbreviazione di antigorite

Note